Э́гиль:

 Эгиль — город и район в провинции Диярбакыр (Турция).
 Эгиль Скаллагримссон (ок. 910—ок. 990) — великий исландский скальд, чья жизнь описана в «Саге об Эгиле».
 Эгиль Эгилссон (род. 1966) — исландский режиссёр телевидения и оператор-постановщик.

См. также 
 Эгил